У́лица Кулако́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кулакова — улица в Москве.
 Улица Кулакова — улица в Пензе.

Украина 
 Улица Кулакова — улица в Керчи.
 Улица Кулакова — улица в Севастополе.